Mannen på balkongen kan avse:

Mannen på balkongen (roman) – roman från 1967 av Sjöwall/Wahlöö
Mannen på balkongen (film) – film från 1993 baserad på romanen, regisserad av Daniel Alfredson